Marigold (dt. Ringelblume) ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Marigold (Alabama)
 Marigold (Colorado)
 Marigold (Illinois)
 Marigold (Kalifornien)

Siehe auch:
 Mariegold
 Marigold Gardens